Siran ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Siran (Indus), linker Nebenfluss des Indus in Pakistan
Siran (Cantal), französische Gemeinde im Département Cantal
Siran (Hérault), französische Gemeinde im Département Hérault
Şiran, Stadt und Landkreis in der türkischen Provinz Gümüşhane